Fritz Scheuermann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Scheuermann (Jurist) (1887–????), deutscher Wirtschaftsjurist und Filmfunktionär 
 Fritz Scheuermann (Schauspieler) (* 1968), deutscher Schauspieler und Kabarettist